Целестин (от  — небесный):

 Целестин (минерал) — минерал, сульфат стронция (SrSO4). Назван по голубому (небесному) цвету кристаллов.
 Целестинцы — монашеский орден (ветвь бенедиктинцев), основан в 1254 году.

 Персоналии по имени
 Целестин I (; ?—432) — папа римский (422—432). Почитается как святой, память в Православной церкви совершается 8 (21) апреля, в Католической — 6 апреля.
 Целестин II (), Гвидо дель Кастелло ( или ; ?—1144) — папа римский (1143—1144).
 Целестин II (антипапа) (), Теобальдо Буккапекки (?—1126) — антипапа (16 декабря 1124 года, один день).
 Целестин III (), Джачинто Бобоне Орсини (; 1106—1198) — папа римский (1191—1198).
 Целестин IV (), Пьетро Джофредо Кастильони (; 1187—1241) — папа римский (октябрь — ноябрь 1241 года).
 Целестин V (), Пьетро Анджелари дель Мурроне (); 1215—1296) — папа римский (июль — декабрь 1294 года).